— дворец императора Японии в специальном районе Тиёда метрополии Токио. Расположен на территории бывшего замка Эдо. Используется со второй половины XIX века как резиденция императоров и Императорского двора. Находится под контролем Управления Императорского двора Японии.

Общая площадь вместе с садами составляет 7,41 км². Архитектура зданий комплекса является смешанной: некоторые здания построены в европейском, а другие в традиционном стилях.

Краткие сведения

Ранние дворцы 

Традиционно в японском языке место пребывания императора обозначается словом . Этимологически оно состоит из префикса вежливости  и окончания , и означает жилище уважаемого лица. Это слово также употребляется для обозначения синтоистских святилищ, в которых, по представлениям японцев, проживают божества. Кроме этого под «мия» понимают особый тип зданий с X-образными стропилами, выступающими с обеих сторон крыши. Такие постройки характерны для помещений вельмож и святилищ VI—XI века. От слова «мия» — «дом императора» — происходит древнеяпонское слово . В древности эти два термина использовались как синонимы.

Древние императорские дворцы «мия» строились из дерева и не имели каменного фундамента. Столбы, на которых держалось здание, сгнивали со временем. Поэтому в период правления одного императора дворцы неоднократно перестраивали на новом месте. Их также переносили в случае смерти императора. Крышу первых дворцов покрывали соломой. С 642 её заменил деревянный гонт.

До VII века дворцы были частными домами императоров. С 603 года они стали выполнять новую функцию места заседаний японского правительства. Так, в конце VII века под дворцом понимали не только жилище императора, а комплекс правительственных зданий, центром которых выступала эта обитель. Жилище императора окружала стена, на юге которой находились . За ними простирался сад с правительственными домами и амбарами, также окружённый стеной. На юге сада располагались . В саду проходили приёмы посольств и государственные церемонии.

В VIII веке в Японии начался курс реформирования страны по образцу китайской общественно-политической системы. В 704 году, под влиянием этой системы, была построена первая японская столица Фудзивара-кё. В северной части этой столицы находился . Его ширина с севера на юг составляла 1,6 км, а с запада на восток, 1,1 км. Дворец состоял из , где жил монарх, , где он занимался государственными делами вместе с министрами, зданий министерств и центральных правительственных ведомств. Территория дворца была окружена большой стеной и рвом. Весь комплекс назывался  или . В широком смысле Императорский дворец обозначал Дворцовый замок, политический центр страны, а в узком смысле — Внутренние покои, место жительства императора.

Киотские дворцы 

Идея дворцового замка Фудзивара была унаследована следующими японскими столицами. Так в древней Наре существовал дворец Хэйдзё, а древнем Киото — дворец Хэйан. Их дворцовые здания имели одинаковые названия, но разное размещение. В частности, Династический зал в Наре располагался южнее Внутренних покоев, а в Киото находился на юго-западе.

В случае, когда императорский дворец подвергался разрушениям от пожаров, землетрясений или износу, резиденцию монарха переносили во временный императорский дворец. Он устраивался на территории крупных усадеб подчинённых или буддистских монастырей. Такая временная императорская резиденция называлась . В частности, в 960 году, после пожара, который уничтожил внутренние покои Хэйанского дворца, покои Императора временно перенесли в . В 976 году произошёл очередной пожар, и Императорский дворец установили в , которая принадлежала Фудзиваре-но Канэмити.

После большого пожара 1227 года, который испепелил весь Дворцовый замок столицы, императорский дворец не восстанавливался. Для императоров стало привычным проживать во временных дворцах, построенных в домах столичной аристократии. В 1331 году, один из таких дворцов — Цутимикадо — был преобразован в постоянное жилище монарха. С 1392 он получил название Киотский императорский дворец. Этот дворец также неоднократно горел и перестраивался. Последняя крупная реставрация имела место в 1855 году.

Токийский дворец 
В 1868 году, в результате свержения сёгуната и реставрации прямого императорского правления, состоялся очередной перенос столицы. Город Эдо — центр сёгуната и крупнейший населённый пункт Японии, переименовали в Токио — «Восточная столица». В 1869 году городской замок превратили в Императорский дворец, а Императорский дом разместили в Западном замковом дворе. В 1873 году этот двор сгорел, поэтому император некоторое время проживал во временном дворце в районе Акасака. В 1879 году японское правительство решило восстановить Западный двор бывшего замка Эдо, построив в нём новые монаршие апартаменты. В 1888 году на территории двора появился так называемый Дворец Мэйдзи. Он состоял из ,  для аудиенций, ,  и  для банкетов, а также . В мае 1945 года Дворец Мэйдзи сгорел во время бомбёжки Токио силами ВВС Армии США в ходе Второй мировой войны.

В 1959 году, на заседании правительственного Комитета по строительству императорской резиденции, было принято решение возвести новый токийский императорский дворец на месте сгоревшего. В следующем году начались строительные работы. По проекту, покои императора в  и собственно дворец сооружались отдельно. Частные монаршие апартаменты были построены в 1961 году. Это было двухэтажное железобетонное здание площадью 1358 м2. Сооружение церемониального дворца продолжалось с 1964 по 1968 год. Он также был построен из железобетона, имел два наземных и один подземный этаж и занимал площадь в 22 949 м2.

Дворец состоял из , в котором монарх занимался государственными делами, Тронного зала, который делился на ,  и  и предназначался для церемоний; Урожайного зала для банкетов,  для вечерних приемов, а также  для отдыха, состоявший из  и . Каждый зал был связан с другим галереями в прямоугольник и укрыт крышей в японском стиле с сильно изогнутой кровлей. В середине дворца размещался внутренний двор. Интерьер дворца, богато украшенный ценными породами деревьев, был также выполнен в японском стиле.

В начале XXI века территория всего бывшего замка Эдо преобразована в Дворцовый замок. Кроме императорских покоев и нового императорского дворца, в западном дворе замка расположено Управление Императорского двора Японии. Главный, второй и третий замковые дворы превращены в . К востоку от фундамента главной башни замка находится . К западу от нового императорского дворца расположены : ,  и . В первом почитается божественное зеркало, реликвия императоров Японии и олицетворение богини солнца Аматэрасу, пращурки Императорского рода Японии; во втором — души покойных императоров прошлого; в третьем — восемь божеств-хранителей дворца и божества Неба и Земли. К западу от трёх святилищ расположена Императорская лаборатория. Весь Дворцовый замок стоит на фундаменте замка Эдо, окруженный высокой стеной с башнями и глубокими рвами, наполненными водой. Сады и большинство зданий замка открыты для публики. Посещение Императорского дворца осуществляется при особом разрешении Управления Императорского двора.

Примечания

Ссылки 

 Императорский дворец (замок) в Токио
 Императорский дворец в Токио на официальном сайте Агентства императорского двора Японии  
 Императорский дворец в Токио впервые откроется для туристов

См. также 
 Император Японии
 Замок Эдо
 Музей императорских коллекций

Здания и сооружения Токио
Замки Японии
Официальные резиденции глав государств
Императорские резиденции в Японии